

Brasil 
 Igreja Matriz de São Sebastião Mártir — no Rio Grande do Sul
 Igreja Matriz de São Sebastião (Coronel Fabriciano) — em Minas Gerais

Portugal 
 Igreja Matriz de São Sebastião (São Sebastião) — na Vila de São Sebastião, concelho de Angra do Heroísmo, na IlhaTerceira, nos Açores.
 Igreja de São Sebastião (Ponta Delgada) ou Igreja Matriz de São Sebastião (Ponta Delgada) — nos Açores

Sao Sebastiao